Podsavezna nogometna liga Rijeka (također i kao Riječka podsavezna liga, Liga Riječkog nogometnog podsaveza) je bila liga četvrtog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1966./67.  
Liga je igrana u dvije skupine: 
 Goranska skupina 
 Primorska skupina - 13 klubova, prvak "Rikard Benčić" iz Rijeke.

Goranska skupina

Primorska skupina  

 Ljestvica 

 Rezultatska križaljka

 Izvori:

Unutrašnje poveznice 
 Riječko-istarska zona 1966./67.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Orfeo Tićac, Edo Doričić: 60 godina sporta u Kostreni : 1921-1981, Rijeka, 1986., UDK: 796(497.5 Kostrena) "1921/1981", str. 64-65  
 Oskar Valenčić, Slavko Gržinić: Zlatni pir Nogometnog kluba "Klana" : [1931-1981], Rijeka, 1981., UDK: 796.332::061.2(497.13 Klana)"1931/1981", str. 107-108   
 Niko Cvjetković: "SD "Borac" Bakar : 1920-1990.", Bakar, 1990., UDK:796(497.13 Bakar)"1920/1990", str. 197-201  
 kvarnerski.com, RIJEČKI NOGOMET 1955.-1970. (SPORT jučer&danas – 2), objavljeno 13. rujna 2013., pristupljeno 3. prosinca 2019. 
 kvarnerski.com, SAMO NA KVARNERSKOM: NOGOMET RIJEKE i OKOLICE dio 1. (1945-1991), objavljeno 25. srpnja 2013., pristupljeno 3. prosinca 2019.     
 

1966-67 
Rijeka-1
1966-67 Rijeka